НФЛ в сезоне 2002 - стал 83-м сезоном национальной футбольной лиги.

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сезоны НФЛ